Трејси Бингам () је америчка глумица, модел и ТВ личност, рођена 13. јануара 1968. године у Кембриџу (Масачусетс). Најпознатију улогу је остварила као Џордан Тејт у ТВ серији Чувари плаже.

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{Demon Knight}- || || 
|-
| 1998. || || Beach Movie || || 
|-
| 1999. || || Foolish || || 
|-
| 2000. || || The Private Public || || 
|-
| 2000. || || Longshot || || 
|-
| 2003. || || More Mercy || || 
|-
| 2003. || || Four Fingers of the Dragon (short subject) || || 
|-
| 2003. || || Malibooty! || || 
|-
| 2007. || || Hanging in Hedo || || 
|}

Посао на телевизији 

|-
| 1998. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || || 
|-
| 1999. || || The Dream Team (поништено након 4 епизоде) || || 
|-
| 2000. || || -{Strip Mall}- || || 
|-
| || || -{To Tell The Truth}- || || 
|-
| 2001. || || -{BattleBots}- || || 
|-
| 2002. || || Celebrity Boot Camp || || 
|-
| 2004. || || -{The Surreal Life}- || || 
|-
| 2006. || || Celebrity Big Brother 2006 || || 
|-
| 2007. || || -{The Surreal Life: Fame Games}- || || 
|-
| 2007. || || -{The Tyra Banks Show}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Фото галерија

Рођени 1968.
Афроамеричке глумице
Америчке манекенке
Вегетаријанци